Бровко — фамилия. Известные носители:
 Бровко, Анатолий Григорьевич (род. 1966) — российский хозяйственный и государственный деятель.
 Бровко, Валерий Леонардович (1950—2015) — советский и российский композитор, аранжировщик, музыкант, продюсер.
 Бровко, Василий Юрьевич (род. 1987) — российский предприниматель, продюсер.
 Бровко, Елена Кузьминична (1917—2000) — Герой Социалистического Труда.
 
 Бровко, Игорь Степанович (род. 1992) — украинский футболист.
 Бровко, Михаил Афанасьевич (1937—2005) — генерал-майор.
 Бровко, Никита Дмитриевич (род. 1990) — российский спортсмен (танцевальный спорт).
 Бровко, Павел Фёдорович (1896—1976) — колхоза. Герой Социалистического Труда (1948).
 Бровко, Пётр Фёдорович (род. 1949) — российский географ-береговед.
 Бровко, Фёдор Григорьевич (1904—1960) — партийный и государственный деятель МАССР и Молдавской ССР.
 Бровко, Эдуард Павлович (1936—1998) — советский тяжелоатлет.

См. также